Абрамянц — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абрамянц, Александр Львович (род. 1964) — заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта.
 Абрамянц, Виген Рафаэлович (1989—2006) — армянский подросток, убитый в Москве неонацистами.